Denna lista innehåller verk av den klassiska kompositören Antonio Rosetti.

Symfonier

Blåsarensemble

Konserter

Kammarmusik 

Notera: Inspelningarna av D19 till D24 ovan är arrangerade för harpa.

Piano

Vokalmusik

Körverk

Liturgiska verk

Referenser 
H.C. Robbins Landon, "The Concertos: (2) Their Musical Origin och Development," in H.C. Robbins Landon och Donald Mitchell, eds., The Mozart Companion, NY: Norton, 1956, p. 277. .
Sterling E. Murray. "Antonio Rosetti", Grove Music Online, ed. L. Macy (accessed February 5, 2006), grovemusic.com (subscription access).

Externa länkar 
 Homepage of the Internationale Rosetti Gesellschaft (in German)
 A biography of Rosetti (in English) at Mozartforum.com
 A shorter biography (in English) at Bach-Cantatas.com
 Hornkonserts of Rosetti at Robert Ostermeyer Musikedition
 Extensive information (in German) Including complete list of works, at Klassika.info
 

Verklistor för klassiska kompositörer